Juli Šokalski, ruski geograf
 Šokalski (otok), otok u Karskom moru
 Šokalski (tjesnac), tjesnac između Leptevskog i Karskog mora
 Akademik Šokalski, brod